Francisco García puede referirse a:

 Francisco García (clérigo) (siglo XVII), arcediano de la catedral de Segovia, autor de la primera historia conocida de Aldeavieja (Ávila) en 1613;
 Francisco García, S.J. (1641-1685), jesuita español, economista, de la Escuela de Salamanca.
 Francisco García (s. XVII), pintor peruano;
 Francisco García Fajer, el Españoleto (1730–1809), músico español del Barroco.
 Francisco García (1795-1839), militar carlista español;
 Francisco A. García (1981-), baloncestista dominicano;
 Francisco Lucio García (1854-1925), político argentino;
 Francisco García (1991-), futbolista paraguayo.
 Paquito García Gómez, (1937-), entrenador de fútbol español;
 Paquito García Hernández (n/d), futbolista español (activo del CD Málaga durante los años 1970);
 Francisco García Hernández, futbolista español (jugador del Real Madrid durante 1978-83);
 Francisco García Jimeno (1913-1977), abogado mexicano;
 Francisco García Novell (1944-), periodista y presentador de TVE español;
 Francisco García Paramés (1963-), gestor español de inversiones;
 Francisco García Pavón (1919-1989), escritor y crítico literario español;
 Francisco García Pérez (1953-), periodista y escritor español;
 Francisco García Salinas (1786-1841), estadista mexicano;
 Francisco García Salve, "cura Paco" (1931-), religioso español;
 Francisco García (taekwondo), practicante de taekwondo español.
 Francisco del Carmen García Escalante, artista mexicano.